Resultats del Gran Premi de l'oest dels Estats Units de Fórmula 1 de la temporada 1982, disputat al circuit de Long Beach, el 4 d'abril del 1982.

Resultats

Altres 
 Pole: Andrea de Cesaris 1' 27. 316

 Volta ràpida: Niki Lauda 1' 30. 831 ( a la volta 12)

Referències 
 

Estats Units Oest
1982